Името Каменово носят две български села:

 Каменово, област Разград
 Каменово, област Сливен